El término Teatro Regina puede referirse a:

Teatro Regina, sala teatral de la ciudad de Buenos Aires, Argentina; 
Teatro Regina, Cine Regina o bien Jove Teatre Regina, en la ciudad de Barcelona, España; o
Teatro Regina, teatro romano situado en Casas de Reina, Badajoz, España.